Дми́триевка — село в Турочакском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в состав Дмитриевского сельского поселения. Расположен на правом берегу реки Бии.

Население

Транспорт 
Через посёлок проходит автомобильная трасса регионального значения Бийск — Турочак — Артыбаш. Расстояние до Бийска 143 км., до Артыбаша 91 км.

Культура и образование 
В селе функционирует средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, ФАП, пожарный пост МЧС, магазины. При школе имеется интернат для проживания детей из соседних сел Удаловки, Дайбова и Озеро-Куреева.

Достопримечательности 
Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, памятник на могиле первого председателя сельсовета Ивана Морозова.

Экономика 
Лесничество, две частных пилорамы.

Люди, связанные с селом 
 Михаил Маскаев — Герой Советского Союза, уроженец села.

Примечания 

Населённые пункты Турочакского района